Чолула има више значења:

 Чолула (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чолула (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику